Leopoldo IV de Austria (1371 - Viena, 3 de junio de 1411)

Era hijo de Leopoldo III e iniciador de la línea llamada “Leopoldina”, y de Viridis Visconti. Compartió con su hermano Guillermo el gobierno del Ducado de Austria desde 1386 hasta 1396, cuando recibe el condado de Tirol que gobernará durante 10 años. En mayo de 1392 se casó con Catalina de Borgoña Dampierre, nieta de Juan II de Francia, en Dijón, otras fuentes dan la fecha del enlace en 1393. No tendrá descendencia con ella. 

Leopoldo falleció el 3 de junio de 1411 en Viena.

Referencias

Véase también
Leopoldo de Habsburgo

Condes del Tirol
Nacidos en Viena
Fallecidos en Viena
Duques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XIV
Duques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XV